Lomnitz kan syfta på:

Geografi

Polen 

 Łomnica (vattendrag i Polen), Nedre Schlesiens vojvodskap,

Tjeckien 

 Lomnice nad Lužnicí, ort, Södra Böhmen, Jindřichův Hradec, 
 Lomnice (ort i Tjeckien, Södra Mähren), Okres Brno-Venkov,

Tyskland 

 Lomnitz, Wachau – ortsdel i Wachau 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar